Мария Лазарова Буйнова, по баща Тодева, е българска учителка и революционерка, деятелка на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Мария Тодева е родена на 22 януари 1886 година в Банско в семейството на революционера Лазар Тодев и принадлежи към големия бански род Тодеви. В 1901 година Мария Тодева завършва Сярското българско педагогическо училище и започва да работи като учителка в родното си село. Брат ѝ Димитър Тодев я привлича във ВМОРО и в 1902 година Тодева създава женско революционно дружество в Банско. Заедно с другите учителки в града на следната 1903 година ушива революционното знаме, с което местната чета участва в Илинденско-Преображенското въстание. В 1903 година започва да учи в Солунската българска девическа гимназия, която завършва с шестнадесетия ѝ випуск в 1906 година и отново работи като учителка. В 1908 година се жени за дееца на левицата във ВМОРО Александър Буйнов. 

След убийството на Александър Буйнов (септември 1924) тя се установява в София и работи като учителка. Членка е на ръководството на Съюза на македонските културно-просветни дружества и авторка на спомени за Илинденско-Преображенското въстание.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Дейци на ВМОРО
Родени в Банско
Починали в София
Възпитаници на Сярското българско педагогическо училище
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Дейци на Македонските братства
Мария
Деятелки на ВМОРО